

Cinema 
Il testamento (The Legacy) – film del 1978 diretto da Richard Marquand

Letteratura 
Il testamento (The Testament) – romanzo di John Grisham del 1999
Il testamento  – pamphlet ateo e anticlericale di Jean Meslier

Musica 
Il testamento  – brano musicale di Fabrizio De André del 1963
Il testamento  – album discografico di Appino del 2013